Первая Лига ХТ 2017/2018 — 28-й розыгрыш турнира. Сезон начался 27 июля 2018 года и закончился 25 мая 2019 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт Первой ХНЛ 

2018/2019
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2018 году
Спорт в Хорватии в 2019 году